André Blumel (1893-1973),  journaliste et avocat français.
 Gernot Blümel (1981-), homme politique autrichien membre du Parti populaire autrichien (ÖVP).

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif